Die Abkürzung NTK steht für:

 Národní technická knihovna, Technische Nationalbibliothek
 Naturwissenschaftliches Technikum Dr. Künkele, einer staatlich anerkannten Privatschule mit Sitz in Landau (Pfalz)
 Newton Toolkit, eine integrierte Umgebung für die Newton-Plattform
 thermokatalytische Niedertemperaturkonvertierung, auch Niederdruck-Thermokonvertierung oder Katalytische drucklose Verölung genannt
 NTK, ein kasachischer Fernsehsender

NTK